Samia – località del Niger
 Samia (anche tradotta come La donna di Samo) – commedia teatrale di Menandro
Samia – forma femminile del nome proprio di persona arabo Sami
 Samia – Genere di lepidotteri appartenente alla famiglia Saturniidae
 SAMIA – Salone Mercato Internazionale dell'Abbigliamento di Torino